Wasilij Andriejewicz Dołgorukow (1803–1868) – generał kawalerii, szef III Oddziału Kancelarii Osobistej Jego Cesarskiej Mości, minister wojny 1852–1856.
 Wasilij Łukicz Dołgorukow (ok. 1670–1739) – rosyjski dyplomata,  poseł i minister pełnomocny w Rzeczypospolitej, Francji, Danii i Szwecji.